Klöben ist:
 ein anderer Ausdruck für klaiben
 ein anderer Ausdruck für einen Stuten